Яспер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Яспер, Маррит (род. 1996) — нидерландская волейболистка.
 Яспер, Меттью (род. 1972) — британский шорт-трекист.